2 miejscowości w Polsce: 
 Duraczów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów 
 Duraczów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków